White Wedding (film) (2009), een film met onder meer Jodie Whittaker
 White Wedding (lied) (1982), een nummer van Billy Idol